Фарангис (; ;  —  «всеми любимая») — женское  имя древнеиранского происхождения — «имя старшей дочери Туранского царя Афрасиаба», в переводе на русский язык означает «всеми любимая». Распространено в Азербайджане, Центральной Азии и Иране.

В «Шахнаме» 
В персидском народном эпосе «Шахнаме»  Фарангис  старшая дочь Туранского царя Афрасиаба и вторая  любимая жена  Сиявуша, мать шахиншаха Ирана Кей-Хосрова

Известные носительницы 
 Фарангис Дунья — таджикская эстрадная певица
 Фарангис — персонаж из Шахнаме

См. также 
 Кей-Хосров (мифология)
 Таджикские имена

Примечания

Ссылки 
 Фарангис — Encyclopædia Iranica
 Фарангис — Imya.Com
 Фарангис — deti.mail.ru

Таджикские имена
Иранские имена
Имена персидского происхождения